Вавчуга — название населённых пунктов.

Россия 
 Вавчуга (деревня) — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Вавчуга (река) — река в Архангельской области, приток Северной Двины